— провинция на северо-западе Вьетнама. Население по данным на 2009 год — 370 135 человек. Административный центр — город Лайтяу.

География и климат 
Граничит с провинцией Дьенбьен (на юге), Шонла и Йенбай (на юго-востоке), Лаокай (на востоке), а также с Китаем (на севере). Площадь составляет 9112,3 км².

Среднегодовая температура на территории провинции составляет 23 °С, среднегодовой уровень осадков — 2500 мм.

История 
До 1954 года территория Лайтяу входила в состав конфедерации Сипсонгчаутхай, её населяли белые таи.

В 2004 году из территории Лайтяу была выделена провинция Дьенбьен.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 392 857 человек.

В провинции Дьенбьен по состоянию на 2009 год крупнейшей этнической группой были тхай — 32,3 %, далее следовали мяо — 25,1 %, вьеты — 17,1 % и яо — 13,2 %.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
В административном отношении делится на 5 округов и 1 город (Лайтяу).

Экономика и транспорт 

Лайтяу — одна из наиболее бедных провинций Вьетнама и одна из наименее индустриализированных. Основу экономики составляет сельское хозяйство, основные продукты: рис, маис, маниок и чай. Местный чай идёт на экспорт как в другие районы страны, так и за рубеж. Промышленность составляет только около 29 % от экономики провинции. В 2007 году рост экономики составил 14,56 %; в 2006 году — 12,3 %; в период с 2000 по 2005 годы — 50,75 %.

Шоссе № 4 соединяет Лайтяу с провинцией Лаокай; шоссе № 12 — с провинцией Дьенбьен; № 32 — с провинцией Йенбай; имеется также дорога в Китай. В провинции отсутствуют железные дороги, нет также аэропортов. Дорожная инфраструктура всё ещё остаётся довольно низкого качества, дороги с покрытием составляют лишь 19,4 % от всех дорог провинции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Вьетнама